Fotboll vid olympiska sommarspelen 2004 spelades från den 11 augusti (två dagar före invigningsceremonin) till den 28 augusti 2004.

Herrarnas turnering spelas med U23-landslag med upp till tre överåriga spelare per lag. Artikel 1 i turneringes reglemente anger: "Turneringen äger rum vart fjärde år i samband med de Olympiska sommarspelen. De förbund som är med i Fifa är inbjudna att delta med deras herrar U23- och damer A-landslag".

Segrande spelartrupper

Arenor 
Kaftanzoglio-stadion, Thessaloniki, 27 770 åskådare
Karaiskakis-stadion, Pireus, 32 115 åskådare
Olympiastadion, Aten, 71 030 åskådare
Pampeloponnisiako-stadion, Patras, 23 588 åskådare
Pankritio-stadion, Heraklion, 26 240 åskådare
Panthessaliko-stadion, Volos, 22 700 åskådare

Herrarnas turnering

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Damernas turnering

Gruppspel

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Slutspel

Externa länkar 

Fifa: Men's Olympic Football Tournament 2004
Fifa: Women's Olympic Football Tournament 2004
Olympics: Olympic Football Tournament 2004
Fifa - Regulations of the Olympic Football Tournaments